Indywidualny Puchar Mistrzów 1991 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów Indywidualnego Pucharu Mistrzów sezonie 1991. Zwyciężył Norweg Lars Gunnestad.

Wyniki 
 Elgane, 9 czerwca 1991

Bibliografia 
 Indywidualny Puchar Europy 1991
 Wyniki IPE 1991

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w Europie
Norwegia w XX wieku
Żużel w Norwegii